Алекса́ндр Алекса́ндрович Баши́лов:
 Башилов, Александр Александрович (1777—1849) — генерал-майор, тайный советник, сенатор.
 Башилов, Александр Александрович (1807—1854) — российский поэт, сын генерал-майора А. А. Башилова.